

Hrvatska 
 Grabovac (Bilogora), jedan od vrhova Bilogore
 Grabovac (Čeminac), naselje u općini Čeminac
 Grabovac (Rakovica), naselje u općini Rakovica, Karlovačka županija
 Grabovac (Šestanovac), naselje u općini Šestanovac u Splitsko-dalmatinskoj županiji
 Grabovac Banski, naselje grada Petrinje
 Grabovac Krnjački, naselje u općini Krnjak
 Grabovac Vojnićki, naselje u općini Krnjak
 Novi Grabovac, naselje grada Novske
 Stari Grabovac, naselje grada Novske

BiH 
 Grabovac (Čelinac, BiH), naselje u općini Čelinac
 Grabovac (Velika Kladuša, BiH), naselje u općini Velika Kladuša

Kosovo 
 Grabovac (Zvečan), naselje u općini Zvečan
 Grabovac (Peć), naselje u općini Peć
 Gornji Grabovac, naselje u općini Obilić
 Donji Grabovac, naselje u općini Kosovo Polje

Mađarska 
 Grábóc (Grabovac), naselje u županiji Tolna
 Manastir Grabovac, manastir Srpske pravoslavne crkve u Grábócu

Srbija 
 Grabovac (Obrenovac, Srbija), naselje u općini Obrenovac
 Grabovac (Knić, Srbija), naselje u općini Knić
 Grabovac (Svilajnac, Srbija), naselje u općini Svilajnac
 Grabovac (Trstenik, Srbija), naselje u općini Trstenik, Srbija
 Grabovac (Prokuplje, Srbija), naselje u općini Prokuplje
 Manastir Grabovac, manastir Srpske pravoslavne crkve u Grabovcu u općini Obrenovac
 Tvrđava Grabovac, tvrđava kod Trstenika